Wurmberg ist der Name von:

 Wurmberg, Gemeinde im Enzkreis, Baden-Württemberg
 Wurmberg (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Wurmberg (Harz) (971,2 m), Berg bei Braunlage im Harz, Niedersachsen
 Wurmberg (Hoher Habichtswald) (485 m), Berg im Hohen Habichtswald, in Kassel, Hessen
 Wurmberg (Fladungen) (Hohes Kreuz; 547,7 m), Südsporn des Abtsbergs (622 m) in der Rhön bei Fladungen, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Wurmberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Wurmberg im Harz